Çankırı, törökországi tartomány
 Çankırı, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Çankırı, az azonos nevű török tartomány székhelye